Mitra steht für:

 Mitra, eine traditionelle Kopfbedeckung der Bischöfe vieler christlicher Kirchen
 Mitra (Altertum), in Altertum und Antike ein Kleidungsstück
 Mitra (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Mitraschnecken
 Mitra (Mondkrater), ein Mondkrater
 Mitra (2021), Filmdrama von Kaweh Modiri

— Götter:
 Mitra (Gott), Hinduismus
 Mitra, persische Bezeichnung für eine im perserzeitlichen Babylon von den Assyrern und Persern verehrte Göttin, siehe Mylitta
 Mithras, römische Göttergestalt (hellenisiert von Mitra)

— Familienname:
 Nandini Mitra (* 1975), deutsche Fernsehmoderatorin
 Naresh Mitra (1888–1968), indischer Filmregisseur
 Rajendra Lala Mitra (1824–1891), indischer Orientalist

 Rhona Mitra (* 1976), britische Filmschauspielerin
 Shyam Mitra (1936–2019), indischer Cricketspieler
 Sisir Kumar Mitra (1890–1963), indischer Physiker
 Sombhu Mitra (1915–1997), indischer Regisseur und Schauspieler
 Subodh Mitra (1896–1961), indischer Gynäkologe
 Subrata Mitra (1930–2001), indischer Kameramann
 Subrata K. Mitra (* 1949), französischer Politikwissenschaftler
 Suchitra Mitra (1924–2011), indische Sängerin
 Sugata Mitra (* 1952), indischer Erziehungswissenschaftler und Informatiker
 Sumita Mitra (* 1949), indisch-amerikanische Chemikerin, Erfinderin und Hochschullehrerin
 Tridib Ranjan Mitra, indischer Insektenkundler

— Vorname:
 Mitra Devi (1963–2018), Schweizer Schriftstellerin, Filmemacherin, Journalistin und bildende Künstlerin
 Mitra Farahani (* 1975), iranische Filmemacherin und Künstlerin
 Sigri Mitra Gaïni (* 1975), färöische Filmschauspielerin und Dichterin
 Mitra Kalhor (* 1985), iranische Alpin- und ehemalige Grasskiläuferin

— Sonstiges:
 Bezeichnung in Indonesien für den VW EA489 Basistransporter

MITRA steht als Abkürzung für:

 Monitoring and Intervention for the Transportation of Dangerous Goods, siehe MITRA (EU-Projekt)

Siehe auch:

 Mitreo delle Terme del Mitra (Mithräum der Mithrasthermen), Bauwerk in Ostia
 Gebärmutter (griechisch )

Abkürzung